Джордано Бруно (1548—1600) — итальянский философ и поэт, представитель пантеизма.
 Джордано Бруно — кратер на обратной стороне Луны.
 Джордано, Бруно (род. 1956) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 «Джордано Бруно» — кинофильм режиссёра Джулиано Монтальдо, 1973 год.
 «Джордано Бруно» — мультипликационный фильм киностудии «Киевнаучфильм», 1984 год.
 «» — опера Сергея Кортеса.